Ain’t No Sunshine jelentései:

Ain’t No Sunshine, Bill Withers kislemezes dala, 1971.
Ain’t No Sunshine, Michael Jackson kislemezes dala, 1972.
Ain’t No Sunshine, Sydney Youngblood kislemezes dala, 1988.